Louise-Diane d'Orléans, dite  « Mademoiselle de Chartres », princesse de Conti en 1732, est une aristocrate française née à Paris le  et morte au château d'Issy le .

Biographie 
Fille de Philippe d'Orléans, duc d'Orléans et régent du royaume, et de Françoise-Marie de Bourbon, il fut décidé le  qu'elle épouserait Louis-François de Bourbon-Conti (1717-1776), prince de Conti. Comme elle n'avait été qu'ondoyée à sa naissance, elle fut baptisée le  par le cardinal de Rohan, grand aumônier de France. Les fiançailles furent célébrées le  et le mariage le lendemain dans la chapelle royale du château de Versailles.

Ils eurent deux enfants :

 Louis-François-Joseph (1734-1814) ; 
 un enfant mort-né (1736).

La princesse mourut des suites de couches peu après son enfant. Elle fut embaumée et enterrée dans l'église Saint-André-des-Arts.

Son mari, qui n'avait que dix-neuf ans,  et ne se remaria pas, sa descendance étant assurée.

Naissance à Paris
Naissance en juin 1716
Décès en septembre 1736
Louise Diane
Princesse française du XVIIIe siècle
Comtesse française du XVIIIe siècle
Duchesse française du XVIIIe siècle
Princesse de sang royal française
Personnalité de l'Ancien Régime
Décès à 20 ans
Décès à Issy-les-Moulineaux
Louise d'Orléans (1716-1736)
Duchesse de Mercœur